Acronis Backup — программа для резервного копирования и восстановления данных. Шифрование всех сохраненных резервных копий Acronis осуществляется во время их создания с помощью стандартного 256-битного алгоритма AES. Компанией-разработчиком получены сертификаты ФСТЭК России № 2677 на Advanced Server, № 2678 на Advanced Workstation и № 2681 на Server for Windows.

См. также 
 Acronis True Image

Примечания

Ссылки 
 Страница продукта Acronis Backup на сайте компании-производителя
 Derek Schauland. Review: Acronis Shortens Windows Backup and Recovery. Redmond Magazine. 01/03/2013

Программное обеспечение для резервного копирования
Shareware
Проприетарное кроссплатформенное программное обеспечение